Tungevaag & Raaban — норвежский диджей-дуэт состоящий из Мартина Тунгеваага и Робина Сёдерлунда (также известным под псевдонимом Raaban). Дуэт выпускает музыку в жанре хаус и EDM. Их сингл «Samsara» с участием норвежской певици Эмилы, занял первую позицию в чарте Финляндии, вторую в Норвегии и четвёртую в Швеции.

История 
Дуэт был сформирован в 2015 году. Их дебютный сингл «Samsara» с участием певици Эмилы, выпущен на лейбле Sony Music. Песня достигла седьмой позиции в чарте Великобритании. В декабре 2015 года они выпустили третий сингл «Russian Roulette», он находился на первой позиции в чарте Финляндии.

Дискография

Синглы

Ремикс

Примечания

Ссылки 
 
 Tungevaag & Raaban на SoundCloud
 Tungevaag & Raaban на Apple Music

Диджеи Норвегии